Балковский сельский совет:

 Балковский сельский совет — входит в состав Васильевского района Запорожской области Украины
 Балковский сельский совет — входит в состав Токмакского района Запорожской области Украины